Университе́т Ке́нтербери (, , сокр.: . или Cant. от лат. названия Кентербери: Cantuariensis) был основан учёными Оксфордского университета в 1873 году и является вторым университетом, появившимся в Новой Зеландии. Основной университетский городок находится в пригороде Крайстчерча, . В Университете преподаются гуманитарные науки, искусствоведение, предпринимательство, педагогика (физвоспитание), инженерное дело, , лесоводство, юриспруденция, музыка, социальная работа, логопедия и тренерство.

21 августа 2018 года университеты Линкольна и Кентербери объявили о предстоящем слиянии, подписав меморандум о взаимопонимании ().

История 

Университет был основан в 1873 году в центре Крайстчерча как Колледж Кентербери, первый колледж в составе Университета Новой Зеландии. Он стал вторым высшим учебным заведением в Новой Зеландии (после Университета Отаго, основанного в 1869 году), и четвёртым в Австралазии.

, библиотека и колледж Христа были недовольны состоянием высшего образования в Кентербери, и приняли активное участие в образовании Колледжа Кентербери. В 1933 году Колледж Кентербери стал называться «Университетский колледж Кентербери». В 1957 году колледж был переименован в Университет Кентербери.

До 1961 года Университет был частью Университета Новой Зеландии (UNZ). В 1961 году произошло расформирование федеральной системы высшего образования в Новой Зеландии, а Университет Кентербери стал независимым университетом. После ликвидации Университета Новой Зеландии сельскохозяйственный колледж Кентербери стал частью Университета Кентербери как Колледж Линкольна. В 1990 году Колледж Линкольна стал независимым университетом.

В период с 1961 по 1974 годы университетский городок переместился из городского центра в пригород Илам. В неоготических зданиях старого кампуса разместился Центр искусств Крайстчерча.

На протяжении многих лет Университет тесно сотрудничал с Педагогическим колледжем Крайстчерча, что привело к полному их слиянию в 2007 году.

Землетрясение в Крайстчерче 
Зданию The James Hight был нанесён значительный ущерб во время землетрясения 2010 года в Кентербери.

После землетрясения в 6,3 магнитуд 22 февраля 2011 года, университет был временно закрыт в целях полной проверки безопасности всех его зданий. Занятия в Университете возобновились 14 марта с лекций, прочитанных в Интернете, за пределами лекториев, и в палатках, установленных на территории кампуса. В сентябре 2011 года было объявлено, что планируется снести некоторые здания университета. Количество студентов в университете Кентербери снизилось по меньшей мере на 13 процентов с начала землетрясений. Университет потерял 25 процентов своих студентов-первокурсников и 8 процентов остальных студентов. Число иностранных студентов, которые платят гораздо больше и являются одним из основных источников дохода, упало на 30 процентов.

Другие университеты Новой Зеландии, по-видимому вопреки неформальному соглашению, запустили рекламную кампанию в пострадавших от землетрясения районах города, для привлечения студентов Университета Кентербери. По состоянию на октябрь 2011 года, сотрудникам было предложено уволиться по собственному желанию в связи с тем, что Университет старается пережить финансовый кризис. Вице-канцлер доктор Карр предупредил:Несомненно, преподаватели, которые учили меньшее количество студентов, исследователи, результаты которых были меньше и исследователи, не привлекавшие грантов, попадают под высокий риск сокращения. Он описал возможные изменения в университетских курсах, заявив о том, что:Мы не знаем и не узнаем, как рационализировать курсы в рамках (учебных) программ — где мы можем вместо двенадцати курсов проводить восемь. Нам может потребоваться персонал для того, чтобы преподавать на четырёх курсах вместо трёх. Однако воздействие на реальные программы, которое мы предлагаем, будет достаточно скромным.

Университетский городок 

Главный университетский городок (кампус), площадью 76 гектар, расположен в пригороде Крайстчерча, Иламе, примерно в 5 км от центра города. Рядом с основным кампусом находится университетский педагогический Колледж, со своими спортивными полями и площадками. Университету принадлежат пять библиотек, причём Центральная библиотека () расположена в самом высоком здании на территории кампуса, 11-этажном The James Hight.

Университетскому педагогическому Колледжу принадлежат небольшие кампусы в Нельсоне, Тауранге, Тимару, и «преподавательские центры» в Греймуте, Нью-Плимуте, Роторуа и Тимару. Персонал Университета работает также в региональных информационных офисах в Нельсоне, Тимару и Окленде.

Около 1800 студентов проживают в шести общежитиях Университета Кентербери. Крупнейшими из них являются Ilam Apartments и University Hall, в которых проживает 845 и 555 студентов соответственно. Три общежития (Ilam Apartments, University Hall и Sonoda Christchurch Campus) управляются компанией UC Accommodation, дочкой , в то время как Университету принадлежат права собственности на имущество и здания. Sonoda Christchurch Campus поддерживает дружественные отношения с  в Амагасаки, Япония. Общежития Bishop Julius Hall, College House и Rochester and Rutherford Hall работают независимо.

Шесть общежитий Университета (по состоянию на конец 2012 года):
 Bishop Julius Hall — 109 проживающих
 Ilam Apartments — 845 проживающих
  — 152 проживающих
  — 178 проживающих
 Sonoda Christchurch Campus — 110 проживающих
 University Hall — 555 проживающих

Центр полевых лабораторий () управляет четырьмя полевыми лабораториями:
 Полевая лаборатория Касс — здесь изучается окружающая среда: горные луга, кустарники, русла рек, осыпи, леса, болота, озёра, ручьи, альпийские экосистемы; всё находится в пешей доступности
 Полевая лаборатория Каикоура — здесь также изучается окружающая среда: разнообразные места обитания морских животных, альпийские экосистемы, заросли чайного дерева, реки, озёра
 Полевая лаборатория Харихари — изучаются местные леса и ручьи
 Полевая лаборатория Уэстпорт — проводится изучение региона Уэст-Кост, в частности горная промышленность

Университет и его партнёры используют дополнительную полевую лабораторию в горных лесах Нигерии, принадлежащую проекту Nigerian Montane Forests Project.

Факультет физики и астрономии использует собственные полевые лаборатории:
 Университетская обсерватория Маунт Джон около озера Текапо, в которой проводятся астрономические исследования
  — метеорологическая станция
 Скотт-Бейс — антарктическая научная станция
  — лазерный гироскоп
Кроме того, факультет использует Большой южноафриканский телескоп.

Организация 
Профессор Рой Шарп () занял должность вице-канцлера 1 марта 2003 года. В мае 2008 года он объявил о своей скорой отставке с должности, после назначения на пост главы высшей комиссии по образованию (). Он занял эту должность 4 августа 2008 года. Заместитель вице-канцлера, профессор Ян Таун (), занял должность вице-канцлера 1 июля 2008 года. 15 октября 2008 года Университет объявил о назначении доктора Рода Карра () на должность вице-канцлера с 1 февраля 2009 года на пятилетний срок.

Канцлер является председателем руководящего органа университета, Совета. Член Совета, бывший про-канцлер, Рекс Уильямс (), стал канцлером в 2008 году, а член Совета Джон Вуд () стал новым про-канцлером.

В состав Совета входят представители факультетов, студентов и персонала, местной промышленности, работодателей и представителей профсоюзов.

В 2004 году в Университете прошла реструктуризация, вместо множества школ и отделений (причём многие отделения занимались кросс-обучением на множестве факультетов) были образованы четыре колледжа и школа права. В 2007 году добавился пятый колледж, путём присоединения педагогического колледжа Крайстчерча к университету.

Структура 
Главой каждого колледжа и школы права является  (PVC), который подчиняется вице-канцлеру и несёт ответственность за всю деятельность колледжа или школы. Соответственно, каждый колледж обеспечивает финансовые, административные, научные и человеческие ресурсы, которыми может распоряжаться про-вице-канцлер. Кроме того, в каждом колледже есть менеджер колледжа (), выполняющий управленческие функции исполнительного характера.

Кроме административной структуры, в Университете действуют семь факультетов:
 Гуманитарных и социальных наук
 Торговли
 Инженерии и лесного хозяйства
 Педагогический
 Научный
 Изобразительных и исполнительских искусств
 Права

На каждом факультете действует свой профессорско-преподавательский состав, а факультет может предлагать курсы, не входящие в основную образовательную программу факультета. Представители студенчества принимают участие в управлении различными факультетами.

Университет получает финансирование от оплаты за обучение студентов, от правительства Новой Зеландии (оказывающего частичную поддержку местным студентам, а также через различные механизмы финансирования научных исследований), от неправительственных организаций, финансирующих научные исследования, от предоставления имущества в аренду, и так далее.

Совместно с правительством Новой Зеландии, в 2006 году Университет основал Инновационный институт () для коммерциализации научных исследований в области информационных систем и развития местных высокотехнологичных отраслей индустрии. Кластер высокотехнологичных компаний, расположенных по всему Крайстчерчу и его окрестностям, носит неофициальное название «».

Рейтинги 
В 2012 году в  Университет Кентербери получил 221-е место в мире, и третье высшее место среди университетов Новой Зеландии

По отдельным дисциплинам рейтинг Университета был определён как: 239-й в области искусства и гуманитарных наук, 134-й в инженерии и информационных технологиях, 326-й в области биологии и медицины, 192-й в области естественных наук, и 278-й в области социальных наук.

Университет Кентербери стал первым университетом в Новой Зеландии, получившим 5 звёзд в рейтинге Квакварелли старз. Университеты, которые желают принять участие в этом рейтинге, должны оплачивать услуги аудита наряду с ежегодной оплатой за участие в рейтинге, а программа описывается как «…предоставление тем учреждениям, которые имеют невысокий рейтинг, либо не появляются в рейтингах, возможности достучаться до своих будущих студентов, выделиться и быть признанными за свой передовой опыт».

Таблица рейтингов

Персонал 
В сентябре 2011 в Университете обучалось 18 178 человек, из которых 16 862 человека составили новозеландцы, а 1324 человека — иностранные студенты. Студенты составляли 85 % учащихся, а аспиранты — 15 %. Преподавательский состав насчитывал 589 человек, а не преподавательский персонал — 979 человек. В преподавательском составе работали 14,8 % профессоров, 15,2 % доцентов, 41,7 % старших преподавателей, 20,3 % лекторов и 0,6 % ассистентов. По состоянию на 31 августа 2012 года в Университете обучалось 15 608 человек, из которых 14 087 человек — новозеландцы, а 1521 человек — иностранные студенты. Студенты составили 84 % от общего количества учащихся, аспиранты — 16 %. В преподавательском составе Университета работало 570 человек, общее количество не преподавательского персонала составляло 941 человек. Уменьшение количества студентов произошло в результате того, что Университет после землетрясений в Крайстчерче объявил о необходимости увольнения около 350 сотрудников.

До землетрясений Университет уже сократил 100 рабочих мест, потеряв некоторых видных учёных. Высказывались предположения, что увольнения сотрудников проводятся из-за их научной идеологии, а не по совокупности характеристик. Произошли отставки сотрудников, которые жаловались на ограничения академической свободы. Университет, вместе с некоторыми другими университетами Зеландии, использовал спорный подход к управлению персоналом и, несмотря на увеличение количества кадровых работников, в дело регулярно вступали юристы и адвокаты, чтобы разобраться даже в незначительных вопросах. В финансовом отчёте Университета за 2006 год указаны 836 тысяч новозеландских долларов на выплаты компенсаций бывшим работникам в связи с вопросами трудоустройства, больше чем у любого другого новозеландского университета. В отличие от пяти других университетов Новой Зеландии, Университет Кентербери отказался сообщать в профсоюз университетских работников, сколько он тратит на внешних юристов, адвокатов и консультантов для консультаций и представительства в судебных инстанциях.

Студенческие объединения и традиции 
 (UCSA) владеет своей собственной радиостанцией  и выпускает журнал  на территории кампуса. Под управлением Ассоциации работают два бара, театр имени Найо Марш на 430 мест, и несколько кафе в кампусе. Популярный на кампусе бар «Литейная» (), известный с 2005 года как «Комната отдыха» (), вернулся к своему прежнему названию, как и обещал президент Ассоциации, Майкл Голдштейн ().

В Университете существует более 100 академических, спортивных, рекреационных и культурных сообществ и клубов. Наиболее известными из них являются:  (ENSOC), юридическое общество (LAWSOC), предпринимательское сообщество (UCom). Крупнейшие не факультетские клубы: автоспортивное сообщество (Motosoc), сообщество любителей крикета (BYCSOC), ассоциация бордеров Университета Кентербери (CUBA), Клуб джентльменов.  (Dramasoc) получило известность благодаря постановкам Шекспира в 1942—1969 годах под руководством Найо Марш. Эти постановки и в настоящее время регулярно показываются на подмостках Крайстчерча активными студентами и выпускниками факультета искусств. Музыкальное сообщество, MuSoc, также участвует в выступлениях.

Одной из студенческих традиций является проведение , ежегодного автомобильного ралли по маршруту Крайстчерч — Данидин под патронажем . Единственными ограничениями в правилах гонок являются требования о том, чтобы автомобиль, стоимостью до 500 новозеландских долларов, мог эксплуатироваться на дорогах общего пользования, а водитель должен быть трезвым. Гонка 2007 года получила отражение в международных СМИ (в том числе CNN и BBC World), в связи с тем, что она окончилась беспорядками в студенческом квартале Данидина и в . ENSOC отменило запланированную на 2008 год гонку, но затем традиция была возобновлена.

Герб университета 

Ассоциация Кентербери, основавшая Крайстчерч, и правительство провинции Центербери в XIX веке использовали герб, похожий на нынешний герб университета, но более сложный. Герб провинции был адаптирован Колледжем Кентербери и использовался с основания колледжа в 1873 году. Этот герб в настоящее время можно увидеть в Центре Искусств на башне с часами и над входом на углу Херефорд-стрит и Роллстон-авеню.

После ликвидации Университета Новой Зеландии и образования независимого Университета Кентербери, в 1961 году канцлер Карлтон Перкинс () активизировал разработку нового герба Университета и получение на него формального разрешения. Профессор изобразительных искусств Джон Симпсон () разработал упрощённую версию герба Колледжа Кентербери, и он был пожалован Университету патентом герольдмейстера Великобритании 10 мая 1965 года.

Блазон нового герба звучит как:В вишнёвом поле — серебряное руно, перевязанное и подвешенное также серебром, сопровождаемое в оконечности золотым плугом. В золотой волнистой главе — открытая серебряная книга в вишнёвом переплёте, с золотыми обрезом и застёжками, сопровождаемая справа лазоревым паллием (в виде вилообразного креста), обременённым четырьмя золотыми крестами, лапчатыми вверху и по бокам и заостренными внизу, положенными сообразно паллию; а слева — лазоревым процветшим крестом.

Это означает следующее: в оригинале цвет щита — murrey (вишнёвый, тёмно-бордовый). Это цвет редко встречается в геральдике. Далее описаны символы на щите и их цвет. Руно, как правило, изображается в виде перевязанного лентой, поперёк туловища, барана. На этом гербе руно символизирует пастораль, плуг символизирует сельское хозяйство провинции Кентербери. Вилообразный крест, аналогичный изображённому на гербе архиепископа Кентерберийского и лилиевидный крест символизируют экклезиологические связи Кентербери, а открытая книга обозначает студенчество.

Так как герб относится к образовательному учреждению, то он не имеет шлема, нашлемника и намёта.

Вырезанный в камне герб Университета можно увидеть на восточном входе в секретариат (). Этот герб первоначально был размещён на общежитии Helen Connon Hall, и был сохранён, когда в 2001 году здание общежития пошло под снос. Общежитие Helen Connon Hall, построенное в 1929 году на Честер-стрит-ист, было первым женским общежитием университета. Герб изображён и на логотипе университета.

Награды 
В 2006 году Университет был награждён призом «» за лучшие инициативы в отношении велосипедистов, проявленные общественной организацией Новой Зеландии.

Известные сотрудники 

  — химик
 Карл Поппер — философ
 Денис Даттон — философ

Известные выпускники 

  — художник
  — представитель Новой Зеландии в ООН
  — политик и управляющий Резервного банка Новой Зеландии
  — учёный-эколог
  — учёный
  — учёный
  — философ
  — политик
 Рис Дарби — актёр и комедиант
  — завуч  с 1942 по 1970 годы
  — политик
 Денис Даттон — философ
 Роберт Граббс — химик
 Клайв Гренджер — экономист
  — экономист
  — пианист
  — историк и писатель
  — учёный в области информационных систем
  — бизнесмен
  — учёный
  — художник
  — секретарь казначейства (Австралия)
  — политик
  — капитан сборной Новой Зеландии по регби
  — политик
 Александр Ивашкин — музыкант
  — писатель
  — политик
 Рой Керр — математик
  — исполнительный директор 
 Джон Ки — политик, Премьер-министр Новой Зеландии
  — военный
  — музыкант
  — художник
 Маргарет Махи — детский писатель
 Найо Марш — писатель, актриса
  — проректор Оксфордского университета
  — экономист
  — художник
 Сэм Нилл — актёр
 Алан Макдиармид — химик, нобелевский лауреат
 Крейг Невилл-Мэннинг — инженер
 Апирана Нгата — маорийский политик
  — священник англиканской церкви
  — судья 
 Уильям Пикеринг — физик, астроном
 Джон Покок — историк
 Эрнест Резерфорд — физик, нобелевский лауреат
 Фелети Севеле — Премьер-министр Тонга
  — политик
 Кевин Смит — актёр
  — астроном
 Аноте Тонг — политик, президент Кирибати
 Винсент Уорд — режиссёр, сценарист
  — феминистка
  — комедиант
  — психолог
 Уильям Янг — судья

Администрация

Канцлер 
 Джон Вуд (с 2008 года)

Про-канцлер 
 Тревор Макинтайр ()

Вице-канцлер 
 доктор Род Карр () (с 1 февраля 2009)

Про-вице-канцлеры 
Колледж искусств
 профессор Эд Адельсон () (с 2010 года)
Колледж бизнеса и экономики
 доктор Соня Мэзи () (с 2012 года)
Педагогический колледж
 профессор Гейл Гиллон () (с 2007 года)
Инженерный колледж
 профессор Ян Эванс-Фримен () (с 2009 года)
Научный колледж
 профессор Пол Флеминг () (с 2009 года)

См. также

Примечания 
Notes

Ссылки 

 

Кентербери
Университет Кентербери